Gogolewo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Gogolewo, dans le powiat de Gostyń ;
 du village de Gogolewo, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Gogolewo, dans le powiat de Słupsk ;
 du village de Gogolewo, dans le powiat de Tczew.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Gogolewo.